En Pologne, Wykno peut faire référence à : 

 dans la voïvodie de Łódź
 Wykno, un village du powiat de Piotrków,
 Wykno, un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki de la gmina de Będków,
 Wykno, un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki de la gmina d'Ujazd.

 dans la voïvodie de Podlachie
 Gromadzyn-Wykno, un village du powiat de Kolno,
 Idźki-Wykno, un village du powiat de Wysokie Mazowieckie,
 Stare Wykno, un village du powiat de Wysokie Mazowieckie,
 Nowe Wykno, un village du powiat de Wysokie Mazowieckie.